Roseau – stolica Dominiki
Miejscowości w USA:
 Roseau – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Roseau (ang. Roseau County) – w stanie Minnesota